Макеевский сельский округ

Российская Федерация

Московская область 

 Макеевский сельский округ Зарайского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Макеевский сельский округ Клепиковского района (упразднён)

Тверская область 

 Макеевский сельский округ Западнодвинского района (до 2005 года)

Казахстан

Акмолинская область 

 Макеевский сельский округ Атбасарского района